Vänsterpartiet, forkortet (v), er et svensk politisk parti, grundlagt 1917 af en udbrydergruppe fra Socialdemokraterna. 

Partiet har haft fire navne: Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (1917-1921), Sveriges Kommunistiska Parti (1921-1967), Vänsterpartiet Kommunisterna (1967-1990) og det nuværende Vänsterpartiet siden 1990. Partiet var i perioden 1921-1991 et kommunistisk parti, men beskriver sig i sit nuværende partiprogram som et socialistisk, feministisk og miljøtænkende parti. 

Ved det Riksdagsvalget 2006 gik partiet tilbage med 8 mandater i forhold til valget i 2002. Partiet blev Sveriges sjettestørste parti med 5,85% af stemmerne. I Europaparlamentet indgår partiet Forenede Europæiske Venstrefløj/Nordisk Grønne Venstre, og det er medlem af Nordic Green Left Alliance. 

Som øvrige socialistiske partier er Vänsterpartiet imod privatiseringer, ligesom partiet går ind for øgede offentlige udgifter til velfærdsydelser. Partiet er desuden imod Sveriges medlemskab af EU. I perioden fra 1998 til 2006 udgjorde Vänsterpartiet det parlamentariske grundlag for Göran Perssons socialdemokratiske mindretalsregering, ligesom Vänsterpartiet i mange svenske kommuner støtter en socialdemokratisk borgmester.

Siden 2020 har Nooshi Dadgostar været leder af partiet.

Valghistorie

Europa-Parlamentsvalget

Partiledere 
 Carl Winberg, 1917
 Zeth Höglund, 1917, 1919–1924
 Ernst Åström, 1918
 Karl Kilbom, 1918, 1921–1923
 Nils Flyg, 1924–1929
 Sven Linderot, 1929–1951
 Hilding Hagberg, 1951–1964
 C.-H. Hermansson, 1964–1975
 Lars Werner, 1975–1993
 Gudrun Schyman, 1993–2003
 Ulla Hoffmann (fungerende), 2003–2004
 Lars Ohly, 2004–2012
 Jonas Sjöstedt, 2012–2020
 Nooshi Dadgostar, 2020-

Eksterne henvisninger 

 Vänsterpartiets hjemmeside 

Politiske partier i Sverige
Socialistiske partier
Etableret i 1917